Contea di Chase o Chase County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Chase (Kansas)
 Contea di Chase (Nebraska)